Het Open Europees kampioenschap powerlifting 2012 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 35e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Oekraïense stad Mariupol van 8 tot 12 mei 2012.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2012